Goatlord steht für:
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Goatlord (Band)
 ein Album der norwegischen Metal-Band Darkthrone, siehe Goatlord (Album)